Giro d’Italia 2019 – 102. edycja wyścigu kolarskiego Giro d’Italia, która odbyła się w dniach 11 maja – 2 czerwca 2019 roku. Liczyła 21 etapów o łącznym dystansie 3486,5 km. Wyścig jest częścią UCI World Tour 2019.

Uczestnicy

Drużyny 
W wyścigu brały udział 22 ekipy: osiemnaście drużyn należących do UCI WorldTeams i cztery zespoły zaproszone przez organizatorów z tzw. "dziką kartą" należących do UCI Professional Continental Teams.

Lista startowa 
Na starcie wyścigu stanęło 176 kolarzy, w tym 4 Polaków: Rafał Majka, Paweł Poljański (Bora-Hansgrohe), Kamil Gradek i Łukasz Owsian (CCC Team).

Legenda: DNF - nie ukończył etapu, HD - przekroczył limit czasu, NP - nie wystartował do etapu, DQ - zdyskwalifikowany. Numer przy skrócie oznacza etap, na którym kolarz opuścił wyścig.

Etapy

Wyniki etapów

Etap 1

Etap 2

Etap 3 
Metę trzeciego etapu jako pierwszy przekroczył Elia Viviani, ale decyzją sędziów został przesunięty na koniec grupy za nieprzepisowy finisz.

Etap 4

Etap 5 
Z powodu złych warunków pogodowych organizatorzy zdecydowali o neutralizacji ostatnich 9 km.

Etap 6

Etap 7

Etap 8

Etap 9

Etap 10

Etap 11

Etap 12

Etap 13

Etap 14

Etap 15

Etap 16 
Z powodu złych warunków pogodowych na przełęczy Gavia organizatorzy zdecydowali o wytyczeniu innej trasy etapu, krótszej o 32 km.

Etap 17

Etap 18

Etap 19

Etap 20

Etap 21

Klasyfikacje końcowe

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja punktowa

Klasyfikacja górska

Klasyfikacja młodzieżowa

Klasyfikacja drużynowa

Pozostałe klasyfikacje 
W klasyfikacji najwaleczniejszych i w klasyfikacji lotnych premii triumfował Fausto Masnada. Najwięcej kilometrów w ucieczkach przejechał Damiano Cima.

Liderzy klasyfikacji po poszczególnych etapach

Bibliografia 
 Oficjalna strona wyścigu 

UCI World Tour 2019
2019
2019 we Włoszech